P. Aagaard kan henvise til mindst to personer

 P. Aagaard (fotograf) - dansk fotograf (1807 – 1899)
 Peter Aagaard - dansk kancellideputeret (1718-1790)